Со́скина — фамилия. Известные носительницы:

 Соскина, Нина Евгеньевна (род. 1962) — российская шашистка, судья.
 Соскина, Ольга Дмитриевна — советский селекционер астр и левкоев, старший цветовод Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.